Памятник Свободы — группа исторических памятников:
 Памятник Свободы — Рига, Латвия.
 Памятник Свободы — Русе, Болгария.
 Памятник свободы — Шипка, Болгария.

См. также 
 Статуя Свободы (значения)
 Монумент Свободы (значения)